Il singolare del torneo di tennis Grenoble Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michaël Llodra che ha battuto in finale Irakli Labadze 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Julien Boutter (primo turno)
 Olivier Rochus (semifinali)
 Raemon Sluiter (primo turno)
 Michaël Llodra (Campione)

 Irakli Labadze (finale)
 Ivo Heuberger (secondo turno)
 Grégory Carraz (primo turno)
 Giorgio Galimberti (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grenoble Challenger 2002